Фік — німецьке прізвище, також ряд географічних об'єктів.

Прізвище 
Відомі носії:
 Август Фік (1833—1916) — німецький філолог.
 Ігнацій Фік (1904—1942) — польський поет, публіцист, літературний критик, діяч комуністичного руху.
 Натаніель Фік (нар. 1977) — ветеран морської піхоти США, офіцер, який опублікував свої записи про службу в морській піхоті.
 Генріх фон Фік (пом. 1750) — російський державний діяч першої половини XVIII століття.
 Адольф Ойґен Фік (1829—1901) — німецький фізик і фізіолог, який сформулював закони дифузії.
 Адольф Гастон Ойґен Фік (1852—1937) — німецький офтальмолог, який винайшов контактні лінзи.
 Франц Людвіг Фік (1813—1858) — німецький анатом.

Топонім 
 Фік (аеродром) — ізраїльський аеропорт на Голанських висотах.
 Фік (зона) — зона в регіоні  Сомалі, в  Ефіопії.
 Фік (місто) — місто в Ефіопії, в зоні Фік.